Muddy Bay (baai), een baai van de Canadese regio Labrador
 Muddy Bay (spookdorp), een spookdorp aan de oevers van die baai